Engler kan syfta på:

 Adolf Engler (1844–1930), tysk botaniker
 Carl Engler (1842–1925), tysk kemist och politiker
 John Engler (född 1948), amerikansk politiker
 Jürgen Engler, grundaren av bandet "Die Krupps" 
 Wilhelm Engler (1880–1958), tysk jurist och ämbetsman

Källor

Tyska efternamn